

Patronymes 
Kanevski (masculin ; ) ou Kanevskaïa (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Leonid Kanevski (1939-), acteur russe naturalisé israélien ;
 Viktor Kanevski (1936-2018), footballeur soviétique ;
 Vitali Kanevski (1935-), réalisateur russe.

Voir aussi 
 Giselle Kañevsky (1985-), joueuse de hockey sur gazon argentine.
 

Patronyme russe